Die Fußball-Oberliga Westfalen 1987/88 war die zehnte Spielzeit der Oberliga Westfalen. Meister wurde Preußen Münster mit 17 Punkten Vorsprung auf Westfalia Herne. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga wurde Münster Vierter in der Nordgruppe und verpasste dadurch den Aufstieg. Vizemeister Herne nahm an der Amateurmeisterschaft teil, schied aber schon in der ersten Runde gegen den TSV Vestenbergsgreuth aus. 

Die Abstiegsplätze belegten die Amateure des VfL Bochum, der VfL Reken und Rot-Weiss Lüdenscheid. Aus der Verbandsliga stiegen der VfB Rheine und die Sportfreunde Siegen auf. Aus der 2. Bundesliga stieg Arminia Bielefeld ab. Torschützenkönig wurde Ulrich Gäher von Preußen Münster mit 27 Toren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1987/88 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1986/87:
 SpVgg Erkenschwick  
 Preußen Münster  
 Westfalia Herne  
 DSC Wanne-Eickel  
 SG Wattenscheid 09 Amateure (N)  
 TuS Paderborn-Neuhaus  
 ASC Schöppingen  
 FC Gütersloh  
 SC Verl  
 VfL Reken  
 Rot-Weiss Lüdenscheid  
 Hammer SpVg  
 VfL Bochum Amateure
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1986/87:
 SpVg Marl (Staffel 1)
 Borussia Dortmund Amateure (Staffel 2)
 SC Hassel (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Torschützenliste

Relegation zur Oberliga 
An der Relegation nahmen der 14. der Oberliga Westfalen und die Vizemeister der beiden Verbandsligastaffeln teil. Der Sieger war für die Oberligasaison 1988/89 qualifiziert. Gespielt wurde am 2., 5. und 8. Juni 1988.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 188.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1987/88 bei Westfalenkick.de

1987
Fußballsaison 1987/88